Transgression — шостий студійный альбом гурту Fear Factory, який вийшов у 2005 році.

Композиції 
 "540,000° Fahrenheit" – 4:28
 "Transgression" – 4:50
 "Spinal Compression" – 4:12
 "Contagion" – 4:39
 "Empty Vision" – 4:55
 "Echo of My Scream" – 6:58
 "Supernova" – 4:32
 "New Promise" – 5:13
 "I Will Follow" (U2 cover) – 3:42 (lyrics: Bono; music: U2)
 "Millennium" (Killing Joke cover) – 5:26 (lyrics and music: Jaz Coleman, Martin "Youth" #Glover, Kevin "Geordie" Walker)
 "Moment of Impact" – 4:03
 "Empire" (bonus track for Best Buy DualDisc version only) – 3:47

Exclusive download 
 "My Grave" – 5:36

Японські бонус-треки 
 "Empire" - 3:47
 "Slave Labor (live)" - 4:05
 "Cyberwaste (live)" - 3:40
 "Drones (live)" - 4:57

Трек-лист DVD 
 "540, 000° Fahrenheit"
 "Transgression"
 "Spinal Compression"
 "Contagion"
 "Empty Vision"
 "Echo Of My Scream"
 "Supernova"
 "New Promise"
 "I Will Follow" (U2 cover)
 "Millennium" (Killing Joke cover)
 "Moment of Impact"
 "Transgression" (music video)
 "Spinal Compression" (music video)
 "Moment Of Impact" (music video)
 "The Making Of Transgression"

Музичні альбоми 2005
Альбоми Fear Factory
Англомовні музичні альбоми